Алекса́ндр Зу́льцер (; 30 мая 1984, Кауфбойрен) — профессиональный немецкий хоккеист. Амплуа — защитник. Игрок «Кёльнер Хайе». На драфте НХЛ 2003 года Зульцер был выбран в третьем раунде под общим 92 номером командой «Нэшвилл Предаторз». В 2011 году перешёл в команду Ванкувер Кэнакс.На период локаута 2012 года в НХЛ являлся игроком клуба Немецкой хоккейной лиги «ЕРК Ингольштадт».

Александр является одним из основных защитников сборной Германии. Принимал участие в чемпионатах мира по хоккею с шайбой 2005, 2006, 2007 и 2010 г., а также в зимних Олимпийских играх 2006 и зимних Олимпийских играх 2010.

Статистика

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Германии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Кауфбойрен»
Игроки ХК «Гамбург Фризерс»
Игроки ХК «Дюссельдорф»
Игроки ХК «Фюксе Дуйсбург»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки ХК «Ингольштадт»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки ХК «Кёльнер Хайе»
Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Задрафтованные ХК «Нэшвилл Предаторз»